Az 1970-es magyar férfi röplabdabajnokság a huszonötödik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban négy kört játszottak.

A Bp. Petőfi és a Bp. VTSK egyesült BSE néven.

Az Erzsébeti Vasas TK új neve Erzsébeti MTK lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1971

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag